Jet Lag est le terme anglais pour le syndrome du décalage horaire.

C'est aussi le titre de plusieurs œuvres : 
 Jet Lag, chanson de Simple Plan (2011) ;
 Jet Lag (album de Premiata Forneria Marconi) ;
 Jet Lag (album de Josiah Wolf) ;
 Jet Lag (album de Milosh) ;
 Jet Lag, film de Ken Scott (2015).